IV чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Варне, Болгария, с 27 по 29 сентября 1969 года. Соревнования в индивидуальном зачёте включали упражнения без предмета, с предметом — скакалкой, обручем, мячом, а также многоборье. В групповом первенстве были представлены упражнения с шестью мячами.

Спортсменки представляли 18 стран — Болгария, СССР, Венгрия, Чехословакия, Румыния, ГДР, ФРГ, Куба, Польша, КНДР, СФРЮ, Швеция, Дания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия и Япония.

Результаты

Упражнение без предмета

Скакалка

Обруч

Мяч

Индивидуальное многоборье

Групповые упражнения (6 мячей)

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Варне
Сентябрь 1969 года
Спорт в Болгарии в 1969 году
Чемпионаты мира в Болгарии
Международные соревнования по гимнастике в Болгарии